Лащенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лащенко, Пётр Николаевич (1910—1992) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии.
 Лащенко, Сергей Сергеевич (1987—2015) — украинский боец-тяжеловес, выступавший в кикбоксинге и тайском боксе.